InterOil Exploration & Production é uma companhia petrolífera sediada em Oslo, Noruega.

História 
A companhia foi criada em 2005.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Noruega

Ligações externas

Empresas da Noruega